Айигол — название рек в России:

Айигол (приток Ильяка) — река в Томской области.
Айигол (приток Покалькы) — река в Ямало-Ненецком АО.
Айигол (приток Сыхтингъёгана) — река в Ханты-Мансийском АО.
Айигол (приток Эллеёгана) — река в Ханты-Мансийском АО.